Montán est un toponyme espagnol qui peut désigner :

 Montán, municipio de la province de Castellon, dans la Communauté valencienne.
 Montán, localité de la province de Lugo dans la communauté autonome de Galice.